

Presentación previa 
El esloveno Aljaž Bedene fue el campeón defensor, pero decidió no participar en esta edición.

El alemán Julian Reister ganó el título, derrotando al uruguayo Pablo Cuevas en la final, 6–3, 6–2

Cabezas de serie 

 Dušan Lajović (Primera ronda)
 Filippo Volandri (Semifinales)
 Paolo Lorenzi (Primera ronda)
 Andreas Haider-Maurer (Primera ronda)

<li>  Malek Jaziri (Segunda ronda)
<li>  '''Julian Reister (Campeón)
<li>  Daniel Evans (Primera ronda)
<li>  Potito Starace ''(Segunda ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro superior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Roma Open 2014